Reinsberg (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Reinsberg (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Schloss Reinsberg, een kasteel in Zuid-Tirol

Zie ook
Rheinsberg, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg